DeLancey oder De Lancey ist der Familienname folgender Personen:

 James De Lancey (1703–1760) Jurist und kommissarischer britischer Kolonialgouverneur der Provinz New York
 George DeLancey (* 1988), amerikanischer Jazzmusiker
 Etienne de Lancey (1663–1741), französischer Adeliger
 William Howe De Lancey (1778–1815), britischer Militär